

Patronyme 

Murray est un nom de famille écossais. Il peut faire référence à :

A 
 Andy Murray (1987-), tennisman britannique ;
 Alan Robert Murray (1954-2021), monteur son américain ;
 
 
 
 Ann Murray (1949 -), cantatrice irlandaise ;
 Anne Murray (1945 -), chanteuse et actrice canadienne ;
 Archibald Murray (1860 - 1945), militaire britannique ;
 Arthur Murray (1895 – 1991), professeur de danse et homme d'affaires ;
 Ashleigh Murray (1996 -), actrice américaine.

B 
 Brendan Murray (1996-), chanteur irlandais, représentant de l'Irlande au Concours Eurovision de la chanson 2017 ;
 Bryan Murray (1942-2017), entraîneur de hockey sur glace ;
 Bill Murray (1950-), acteur et réalisateur américain.
 Billy Murray (1877-1954), chanteur américain.
  (1941- ), acteur anglais
 Brian Murray (1937-2018), acteur sud-africain ;

C 
 Cameron Murray (1975-), joueur de rugby à XV écossais ;
 Cameron Murray (1998-), joueur de rugby à XIII australien,
 Chad Michael Murray (1981-), acteur américain ;
 
 Cherry Ann Murray, professeure de physique, de technologie et de politique publique et américaine ;
 Christie Murray (1990-), footballeuse écossaise ;
 Christopher Murray (1965-), compositeur interprète français.

D 
 Dane Murray (2003-), footballeur écossais ;
 Darren Murray (1991-), nageur sud-africain ;
 Dave Murray (1956-), guitariste du groupe britannique Iron Maiden ;
 
 Dee Murray (1946-1992), bassiste anglais ;

E 

 Elizabeth Murray (1940-2007), peintre américaine ;
 Emma Murray (1978-), athlète australienne.

F 
 Flora Murray (1869-1923), médecin et fondatrice d'un hôpital ;
 Francis Joseph Murray (1911-1996), mathématicien américain.

G 
 Garth Murray (1982-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 
 
 Glenn Murray (1983-), footballeur britannique ;
 Gordon Murray (1946-), ingénieur automobile sud-africain.

H 
 Hannah Murray (1989-), actrice anglaise ;
 Helen Murray Free (1923-2021), chimiste américaine ;
 Henry Murray (1893-1988), psychologue et biochimiste américain ;
 Hubert Murray, (1861-1940), juge et administrateur colonial australien.

I

J 
 
 Jack Murray (1900-1961), monteur américain ;
Jaime Murray (1976-), actrice britannique ;
 Jenn Murray (1986-), actrice britannique ;
 Jessie Murray (1867-1920), médecin et fondatrice d'une clinique britannique ;
 Jim Murray (1957-), écrivain ;
 Joel Murray (1963-), acteur américain ;
 Joelle Murray (1986-), footballeuse écossaise ;
 Johan Andreas Murray (1740-1791), médecin et botaniste suédois.
 .

K 
 Keegan Murray (2000-), joueur américain de basket-ball.
 Kyler Murray (1997-), joueur de football américain.

L 
 Lamond Murray (1973-), joueur de basket-ball américain ;
 Latavius Murray (1990-), joueur américain de football américain ;
 Leslie Murray (1938-2019), poète et critique australien ;
 Linda Murray (1913-2014), peintre, écrivain et historienne de l'art britannique ;
  ;
Liz Murray (1980-), oratrice américaine ;
Louisa Murray (1818-1894), écrivaine canadienne.

M 
 Mae Murray (1885-1965), danseuse et actrice américaine (et nom de scène de Marie Adrienne Koenig) ;
 Margaret Murray Cookesley (1844-1927), peintre anglaise ;
 Margaret Alice Murray (1863-1963), anthropologue et égyptologue britannique ;
 Martial Murray (1946-), compositeur et cithariste français ;
 Martin Murray (1982-), boxeur britannique ;
 Matthew J. Murray (1983–2007), criminel américain ;
 Matthew Murray (1994–), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Matthew Murray (1765–1826), concepteur et constructeur britannique de machines-outils  ;
 Max Murray (1901-1956), auteur australien de roman policier ;
 Maura Murray, infirmière disparue en 2004 dans le New Hampshire.

P 
 Patty Murray (1950-), femme politique américaine ;
  ;
 Paul Murray (1975-), footballeur britannique ;
 Penelope Murray (1948-), historienne britannique.

R 
 Richard Murray (1989-), triathlète sud-africain ,
  ;
 Robert George Everitt Murray (1919-2022), bactériologiste britannique.
 Rosemary Murray (1913-2004), chimiste et principale de collège britannique

S 
 Samantha Murray (1989-), pentathlonienne britannique ;
 
 Sean Murray (1977-), acteur américain ;
 Sean Murray (1993-), footballeur irlandais ;
 Simon Murray (1974-), avocat et homme politique britannique ;
 Stephen Murray (1912-1983), acteur britannique ;
 Stephen Murray (1980-), rideur de bicycle motocross britannique ;
 Struan Murray ;
 Sunny Murray (1936-2017), batteur de jazz américain ;
 Suzanne Murray, femme politique provinciale canadienne.

T 
 Tracy Murray (1971-), joueur américain de basket-ball.

W

Homophone 
 Philippe Muray (avec un seul "r"), écrivain français

Prénom

Hydronymes 
Murray peut désigner :
 Murray, le principal fleuve australien ;
 Murray, un fleuve d'Australie-Occidentale ;
 
 Chenal Murray ou canal Murray, un chenal situé en Terre de Feu au Chili ;
 Murray, un fleuve de Nouvelle-Zélande.

Toponymes 

 Murray Bridge, une ville en Australie-Méridionale sur le fleuve Murray ;
 Murray, un comté de la région de Peel, en Australie ;

 Îles Murray, des îles de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Murray Harbour, un village de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Murray River, une localité de l'Île-du-Prince-Édouard ;

 Murray, une localité du comté de Clarke dans l'Iowa ;
 Murray, une ville du Kentucky ;
 Murray, une ville du comté d'Orleans dans l'État de New York ;
 Murray, une localité du comté de Salt Lake dans l'Utah ;
 Murray City, une localité du comté de Hocking dans l'Ohio ;
 Murray Key, une île de Floride.

Autres 
 Murray Grey, race bovine australienne nommée du nom du cours d'eau Murray
 Murray Field, aéroport de la ville d'Eureka en Californie
 Murray, une division électorale de l'État de Victoria en Australie dont John McEwen fut représentant
 Murrayfield Stadium, est un stade de rugby écossais situé à Édimbourg
 Malus domestica Murray, est un cultivar de pommier domestique
 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme écossais